Asbest kan betyde flere ting:

 Asbest – et byggemateriale
 Asbest (band) – et band
 Asbest (by) – en by i Sverdlovsk oblast i Rusland